verzameling:
winkelketen, een winkelbedrijf met meerdere vestigingen;
restaurantketen, een restaurantbedrijf met meerdere vestigingen;
Hotelketen, een bedrijf dat meerdere hotels onder dezelfde naam exploiteert.
bioscoopketen, een bioscoopbedrijf met meerdere vestigingen;
rij zonder onderscheid tussen begin en einde:
bergketen, in de geografie een langgerekte rij bergen;
polymeer, in de scheikunde een keten van atomen die samen een lang molecuul vormen;
koolstofketen, het koolstofskelet in organische verbindingen;
gesloten keten:
ambtsketen, een ketting als waardigheidssymbool
ordeketen, een versiersel van een onderscheiding
rij met volgorde:
productieketen, een reeks producenten en consumenten van grondstof tot afval;
blokketen, blokkenketen, blockchain
opeenvolging met niet noodzakelijk discrete elementen:
keten (wiskunde), een totaal geordende deelverzameling
meervoud:
keten, meervoud van keet

Zie ook
ketting
Keeten of Keten, een zeearm in Zeeland